Núcleo Música Nueva, grup de música clàssica de Montevideo, a l'Uruguai
 Nicotinamida mononucleòtid, nucleòtid derivat de la ribosa i la nicotinamida
 Nmn també és l'abreviatura de la nikmelnikovita, mineral de la classe dels silicats
 nmn també és el codi ISO 639-3 de la llengua !Xóõ, llengua tuu parlada a Botswana